Episcopia de Oradea se poate referi la:
Episcopia Romano-Catolică de Oradea,
Episcopia Greco-Catolică de Oradea,
Episcopia Ortodoxă de Oradea,
Episcopia Reformată de Oradea.